The Fall steht für:

 eine englische Rockband, siehe The Fall
 ein Avantgarde-Dokumentarfilm vom englischen Filmemacher Peter Whitehead aus dem Jahr 1969, siehe The Fall (1969)
 ein Fantasy-Drama aus dem Jahr 2006, siehe The Fall (Film)
 eine Fernsehserie aus dem Jahr 2013, siehe The Fall – Tod in Belfast
 ein Album der englischen Band Gorillaz, siehe The Fall (Album)
 das Computer-Rollenspiel The Fall: Last Days of Gaia
 das darauf basierende Adventure The Fall: Mutant City

Vergleiche auch:
 The Falls, eine fiktive Dokumentation von Peter Greenaway aus dem Jahr 1980